Изен:

 Изен — община в Германии.
 Изен — река в Германии.
 Изен — в произведениях Дж. Р. Р. Толкина — река на юге Средиземья.